Sery eller Séry kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sery, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Sery, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Séry-lès-Mézières, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Séry-Magneval, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,